Příjmení Tokár nosí více významných osobností:

 Gerhard Tokár (* 1948) – slovenský fotbalový obránce
 Jozef Tokár (1914–1978) – slovenský a československý politik
 Milan Tokár (* 1940) – překladatel z ruštiny a němčiny

Externí odkazy